La 1. Lig 1997/98 fue la 40.ª temporada del fútbol profesional en Turquía.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Superliga de Turquía
Fútbol en 1997
Fútbol en 1998
Deporte en Turquía en 1997
Deporte en Turquía en 1998